Facerea lumii se poate referi la:

 Film

 1958 Facerea lumii – film de animație cehoslovac, în regia lui Eduard Hofman
 1971 Facerea lumii – film românesc, în regia lui Gheorghe Vitanidis

 Biblie

 Geneza sau Facerea – prima carte a Vechiului Testament
 Era bizantină – un calendar ce începe de la data presupusă a facerii lumii